David Jenkins (1936) olimpiai és világbajnok amerikai műkorcsolyázó
 David Jenkins (1946) angol labdarúgó
 David Jenkins (1952) Európa-bajnok, olimpiai ezüstérmes skót atléta, futó